De mannelijke beeldjes:
Manneken Pis van Brussel
Manneken Pis van Geraardsbergen
Manneken Pis van Westmeerbeek
Manneken Pis van Broksele
Manneken Pis van Koksijde
Dieske van 's-Hertogenbosch
Rose des vents II van Knokke
Rietje Koane van Maldegem

De vrouwelijke beeldjes:
Jeanneke Pis van Brussel
Mietje Stroel van Zelzate

De plassende hond:
Het Zinneke van Brussel

Andere:
Film:
Saïda a enlevé Manneken-Pis
Manneken Pis (film)
Televisie:
Manneken Pis (televisieprogramma)
Muziek:
Manneken Pis (soundtrack)